Cassis kan avse:

 Cassis – ett släkte snäckor
 Crème de cassis – söt fransk likör av svarta vinbär

Personer
 Auguste Vidal de Cassis (1803–1856), fransk kirurg.

Geografi
 Cassis, Bouches-du-Rhône – kommun i Provence

Se även
 Cassis de Dijon – flera